Löbau-Zittauer Eisenbahn bezeichnet:

 eine frühere Eisenbahngesellschaft, siehe Löbau-Zittauer Eisenbahngesellschaft
 deren Strecke zwischen Löbau und Zittau, siehe Bahnstrecke Zittau–Löbau